

Sigle 
 Officier du Québec – ufficiale dell'Ordre national du Québec

Codici 
 OQ – codice vettore IATA di Sunrise Airlines

Aziende 
 OQ SAOC - azienda dell'Oman
 OQ Technology - azienda del Lussemburgo operante nell'ambito delle telecomunicazioni